Raambrug (Haarlem), een brug in Haarlem
 Joes Kloppenburgbrug, een bijnaam van deze brug in Amsterdam